Vanssay ist der Familienname von:
 Pierre de Vanssay de Blavous (1869–1947), französischer Hydrograph

Sonstiges:
 Vanssay Point, Landspitze der Booth-Insel, Wilhelm-Archipel, Antarktis